Pongrácz Antal (1946) sportvezető, közgazdász
 Pongrácz Antal (1948–2008) vívó, fogorvos